Miejscowości w USA:
 Oroville – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Butte
 Oroville – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Okanogan
 jezioro Oroville (ang. Lake Oroville) w stanie Kalifornia w hrabstwie Butte